Poole může být:

 Poole – velké pobřežní město v hrabství Dorset na jihu Anglie
 Poole Town FC – anglický fotbalový klub

příjmení
 Brian Poole viz The Tremeloes
 Bruce Poole (* 1959) – americký politik
 Ernest Poole (1880-1950) – americký spisovatel
 Herman Poole Blount (1914-1993) viz Sun Ra